CBL kan verwijzen naar:
Cross-border lease
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel